cech – organizacja rzemieślnicza
 cecha – zob. cecha (ujednoznacznienie)
 Čechy – miejscowość w Czechach
 Čechy – krótka nazwa Republiki Czeskiej, państwa w Europie
 Čechy – Czechy, kraina historyczna w zachodniej części obecnego państwa czeskiego